Сє́верна се́лищна ра́да — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Сєверна селищна рада — Донецька область, м. Сніжне
 Сєверна селищна рада — Луганська область, м. Краснодон